Karai est une petite ville de l’État de Perak en Malaisie.
Karaï est un album du groupe de rock français Raoul Petite sorti en 1989.
Karai est un personnage de fiction de l'univers des Tortues ninja.

Patronyme 
Il s'agit aussi d'un nom de famille notamment porté par
 József Karai (1927-2013), compositeur hongrois